«Бархатные ручки» () — итальянский комедийный фильм 1979 года, режиссёрского дуэта Кастеллано и Пиполо, с Адриано Челентано и Элеонорой Джорджи в главных ролях.

Сюжет 
Инженер Гвидо Квиллер (Guido Quiller) разбогател на продаже бронированных стёкол для ювелирных магазинов, его состояние оценивается в 12 миллиардов лир (383 000 долларов по курсу 1978 года). Но своим стеклом он разозлил страховые компании и грабителей. Жена (и её любовник) хочет с ним развестись и забрать все его деньги. Во время встречи со своей девушкой, Гвидо рассказывает ей, что после развода станет совсем бедным и как он хочет начать всё сначала. Но девушку интересует только его банковский счёт и она уходит от него. В погоне за возлюбленной, которой Гвидо хотел вернуть забытую сумочку, у мопеда, на котором он ехал, отказывают тормоза и Гвидо падает в фонтан. В это время едущая за ним на машине семья воров принимает Квиллера с сумкой в руках за дилетанта, укравшего сумочку. После падения Квиллера в фонтан семья воров, не найдя у него при себе документов, решает отвезти его к себе домой.

В семье воров дедушка сидит в тюрьме, внучка — карманница, а её брат печатает фальшивые деньги. Гвидо вспоминает, что прекрасная воровка однажды его обокрала в метро. Полиция считает, что Квиллера украли ради выкупа. Гвидо сбегает домой, но продолжает встречаться с девушкой. Инженеру приходится притворяться, что он бедный вор, чтобы расположить к себе девушку. Он придумывает различные ограбления и махинации, чтобы понравиться девушке.

Но однажды она узнаёт его настоящее имя…

В ролях 
 Адриано Челентано — Гвидо Квиллер / Бенни
 Элеонора Джорджи — Тилли
 Ольга Карлатос — бывшая жена Гвидо Квиллера
 Пипо Сантонастазо — следователь

Награды 
В 1980 году фильм получил две премии Давид ди Донателло: Адриано Челентано был награждён за лучшую мужскую роль, а 	Марио Чекки Гори — за лучшее продюсирование.

Интересные факты 
 Режиссёры Кастеллано и Пиполо с актёрами Адриано Челентано и Элеонорой Джорджи участвовали в фильме «Гранд-отель „Эксельсиор“», снятом через три года.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1979 года
Фильмы Италии 1979 года